Глубокинское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Курганская область
 Глубокинское сельское поселение — входит в Шадринский район

Смоленская область
 Глубокинское сельское поселение — входит в Краснинский район